Esta é uma lista de todos os países da Ásia por PIB nominal.

Asia pib nominal
Paises Asia
Economia da Ásia
Paises pib nominal